Светла́на И́рековна Ишмура́това () — российская биатлонистка, двукратная олимпийская чемпионка 2006 года, пятикратная чемпионка мира, четырёхкратнная чемпионка Европы. Заслуженный мастер спорта России.

Завершила карьеру в сезоне 2005/2006 году, в возрасте 33 лет.

Биография 
Родилась 20 апреля 1972 года в Златоуст. Имеет татаро-башкирское происхождение.

Биатлоном стала заниматься с 24 лет, с 1996 года. Тренер — А. А. Брылов. В сезоне 1995/96 дебютировала в Кубке мира, в спринтерской гонке заняла 27-е место. На зимних Олимпийских играх 2006 выиграла две золотых медали в индивидуальной гонке и в эстафете. Также в её активе бронзовая медаль в эстафете зимних Олимпийских играх 2002 в Солт-Лейк-Сити.

Пятикратная чемпионка мира — в эстафете (2001, 2003 и 2005), смешанной эстафете (2005) и в командной гонке (1998). Обладательница двух серебряных медалей (масс-старт, 2003, эстафета, 2004) и одной бронзовой (гонка преследования, 2003). Двукратная чемпионка мира по летнему биатлону (1999).

Лучший результат в Кубке мира — 6 место в 2000 и 2006 годах.

В 1996 году единожды стартовала в розыгрыше кубка мира по лыжным гонкам.

2 декабря 2007 года избрана депутатом Государственной Думы РФ пятого созыва от партии «Единая Россия».

Имеет воинское звание полковник ВС РФ. Решением Министра обороны РФ в феврале 2016 года назначена заместителем начальника ЦСКА (ФАУ МО РФ ЦСКА) по работе с личным составом.

Статистика выступлений в Кубке мира

Награды и звания 
 Орден Почёта (22 февраля 2007) — за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения;
 Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени (5 мая 2003)— за большой вклад в развитие физической культуры и спорта, высокие спортивные достижения на Олимпийских играх 2002 года в Солт-Лейк-Сити;
 Медаль «За заслуги в законотворческой деятельности» (26 апреля 2017, Челябинская область) — за плодотворную работу в Законодательном Собрании и в Государственной Думе во благо Челябинской области.

Примечания 

Выпускники Уральского университета физической культуры
Биатлонисты России
Олимпийские чемпионы по биатлону
Олимпийские чемпионы от России
Бронзовые призёры зимних Олимпийских игр 2002 года
Чемпионы зимних Олимпийских игр 2006 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2002 года
Биатлонисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Чемпионы мира по биатлону
Чемпионы мира по летнему биатлону
Чемпионы Европы по биатлону
Заслуженные мастера спорта России
Члены «Единой России»
Депутаты Государственной думы Российской Федерации V созыва
Победители Гран-при IBU
Спортивные функционеры России
ЦСКА Москва